Glide bezeichnet:

 Glide, eine Schnittstelle für Voodoo-Grafikkarten
 Glide (Oregon), Ort im Douglas County (Oregon)
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Bartholomew Company